Dit is de wereldranglijst van augustus 2000 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 9 augustus 2000.

Mannen 08